Чингиз Хадыевич (Гадеевич) Ханов (; 1915—1941) — советский башкирский писатель, переводчик.

Биография 
Чингиз Ханов родился 30 декабря 1915 года в деревне Аркаулово Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана). В 1936 году окончил Башкирский педагогический институт имени К. А. Тимирязева (с 1957 года — Башкирский государственный университет). Работал в комиссии при обкоме КПСС, переводил на башкирский язык произведения классиков марксизма-ленинизма (в частности, В. И. Ленина и И. В. Сталина). Затем работал редактором отдела художественной литературы и заведующим сектором детской литературы в Башкирском книжном издательстве. 22 апреля 1938 года был арестован, 26 августа того же года реабилитирован. В 1940 году мобилизован в Красную армию. Участвовал в Великой Отечественной войне. Погиб на фронте в 1941 году.

Ханов занимался литературной деятельностью от случая к случаю. Он написал цикл рассказов о Гражданской войне в России: «Партизаны Каратау», «Комиссар Зыков», «Яппар», «Фатима». В этих произведениях он воспевает мужество, проявленное партизанами в борьбе за советскую власть. Затрагивает он и тему классовой борьбы, изображает судьбы отдельных героев произведений в тесной связи с общественно-политическими событиями того времени. Биобиблиографический справочник «Писатели Советской Башкирии» называет рассказы Ханова «глубоко содержательными, композиционно компактными, увлекательными по сюжету».

Память 
В родном селе Аркаулово в честь Чингиза Ханова названа улица.

Сочинения 
 Фатима: Хикәйәләр. — Өфө: Башгосиздат, 1942. 34 бит.
 Ҡаратау партизандары: Хикәйәләр / М. Ғәйнуллиндың баш һүҙе менән. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1958. 94 бит.

Примечания 

Писатели СССР
Башкирские писатели
Переводчики на башкирский язык
Погибшие в боях Великой Отечественной войны